Segue a lista abaixo os 23 grupos de árbitros na Copa de 2006.

Árbitros de apoio 

Copa do Mundo FIFA de 2006
Arbitros 2006